Константи́н Кузьми́ч Юда́хин (1890—1975) — советский тюрколог, киргизовед, профессор (1940), доктор филологических наук (1949), член-корреспондент Академии наук Узбекской ССР (1952), академик Академии наук Киргизской ССР (1954), составитель фундаментального Киргизско-русского словаря (1940) и вышедшего в 1944 году Русско-киргизского словаря.

После окончания Туркестанского восточного института в начале 1925 года был избран секретарём Академического Центра при Отделе Народного образования Кара-Киргизской АО. Одним из руководителей Академического Центра был назначен обвинённый в дальнейшем в пантюркизме Касым Тыныстанов. С 1928 по 1936 год занимался разработкой новых национальных алфавитов для народов СССР и стал автором многих работ по языковому строительству. Составил также двуязычные словари по узбекскому и уйгурскому языкам.

Памятник Константину Юдахину установлен на Аллее Молодёжи возле Кыргызского национального университета.

Примечания 
 Почему род Сарыкеевых предала Юдахина?
Сарыкеевы жили в городке неподалёку от города Таш-Кумыр.

Литература

Ссылки 
 Русско-кыргызский словарь Юдахина К. К.
 Константин Юдахин — наш легендарный филолог

Тюркологи СССР
Лингвисты СССР
Лексикографы СССР